Mellado ist der Familienname folgender Personen:

 Gaby Mellado (* 1989), mexikanische Schauspielerin
 José María Mellado (* 1966), spanischer Fotograf und Autor